Della mercatura e del mercante perfetto, також Про комерцію та досконалого купця, написаний Бенедетто Котруглі близько 1400 року, був першим рукописом бухгалтерії та торговим посібником.  Заголовок перекладено під альтернативними назвами Of commerce і the perfect merchant  Про комерцію та досконалого купця  та Про торгівлю та ідеального дилера.

Історія 
Кілька істориків показують, що, оскільки рукопис був написаний у 1458 р., це найстаріший відомий рукопис у системі подвійного ведення бухгалтерії і як такий випереджає книгу Луки Пачолі «Summa de arithmetica» щонайменше на 36 років.      Широко поширена думка, що причина, через яку Лука Пачолі (1445–1517) отримав кредит як батька бухгалтерського обліку, полягає в тому, що праця Котруглі була офіційно опублікована лише в 1573 р.    Італійська версія була опублікована у Венеції у 1573 році Франциском Патріцієм.  Французький переклад цього рукопису був опублікований у Ліоні в 1613 р. Під назвою «Parfait négociant». 

Рання копія Della mercatura e del mercante perfetto кінця XV століття знаходиться в Національній бібліотеці Мальти.   Ще одна рання копія - у Бібліотеці Марчіана у Венеції.   Перший англійський переклад «Libro de l'arte de la mercatura» («Книга про мистецтво торгівлі») під редакцією Карло Карраро та Джованні Фаверо з передмовою професора історії Гарвардського університету Найла Фергюсона опублікував Palgrave Макміллана у 2017 році, засноване на критичному виданні оригінальних рукописів, зроблених Верою Рібаудо, Венеціанський університет, опублікованих у травні 2016 року Edizioni Cà Foscari, Венеція.

Зміст рукопису 
Рукопис містить чотири книги. Перший - про походження, форму та суть того, як бути купцем. Друга мова говорить про релігійну прихильність купця. Третя - моральні чесноти та політику. Четверте - управління будинком та сім'єю та його економічні питання.  

На момент написання рукопису мерчандайзинг розглядався як мистецтво. «Ідеальний купець» або «Ідеальний дилер» був людиною культури, мотивованою до гарної моральної поведінки та чесних угод до кожного, з ким він стикався. Він повинен був бути дуже чутливим до місцевих інтересів у місцях, де він провадив бізнес. Він мав знати, як оцінювати політичну ситуацію та звичаєве законодавство, щоб успішно вести свій бізнес. У своєму посібнику з ведення бухгалтерії та мерчандайзингу Котрулевич писав, що купець повинен бути не лише бухгалтером - рахівником, але й тим, що він повинен бути хорошим письменником, ритором і людиною, що весь час має дипломатію. 

Він протиставив «Ідеального купця» морякам і солдатам, сказавши, що вони багато разів наївно ставилися до цих моментів. Він сказав, що вони були настільки нудними, що коли вони випивали у шинку та купували хліб на ринку, вони часто мали манію величі та були не надто дипломатичними.

Примітки

Джерела 
  Original from Columbia University
 
 {{Cite book
|title=Historical-criticism on antichitla news, history and literature of 'Dubrovnik: divided into two volumes devoted Exalted and Senate of the Republic of Ragusa,|last=Hangers
|first=Francis M.
|year=1803
|publisher=Martecchini
|volume=2
|ref=Hangers
}}

 Бібліографія 
B. Cotrugli, Arricchirsi con onore, edited by Alessandro Wagner, introduction by Brunello Cucinelli, Rizzoli, 2018
B. Cotrugli, The Book of the Art of Trade, edited by Carlo Carraro and Giovanni Favero, translated in English by John Francis Phillimore, Palgrave Macmillan, Springer Nature, 2017.
B. Cotrugli, Libro de l'arte de la mercatura, critical edition of the original Italian manuscript by Vera Ribaudo, Cà Foscari University Press, Venice, May 2016.
Cotrugli B., Della mercatura e del mercante perfetto: libri quattro, Liber, 1975
Cotrugli B., Il libero dell'arte della mercatura edited by U. Tucci, Arsenale, Venice 1990
Gliubich S., Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia reprint edition of the Vienna-Zara in 1856, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1974
Postma J.- AJ van der Helm, Paper for the 8th World Congress of Accounting Historians,'' Madrid, Spain, 19–21 July 2000
Історія бізнесу
Рукописи
твори 1458